LC — аббревиатура, которая может означать:

В ракетной технике 

 Launch complex — стартовый комплекс. Известные примеры:

 LC-13
 LC-18
 LC-34
 LC-36
 LC-39
 LC-46

См. также

В технике 
 В электронике:
 LC-контур — то же, что и колебательный контур
 LC-метр — измерительный прибор
 LC-осциллятор — электрическая цепь
 LC-130 Hercules — американский военно-транспортный самолёт средней и большой дальности

Прочее 

 Lethal concentration — средняя доза вещества, вызывающая гибель половины членов испытуемой группы
 Lovely Complex — манга Аи Накахары
 LC Waikiki — турецкая компания-ритейлер одежды
 .lc — национальный домен верхнего уровня Сент-Люсии